Дисперсия (от  «рассеяние») в зависимости от контекста может означать:
 Дисперсия волн — в физике зависимость фазовой скорости волны от её частоты, различают:
 Дисперсия света
 Дисперсия звука
 Закон дисперсии — в физике закон, выражающий зависимость фазовой скорости волны от её частоты.
 Дисперсия случайной величины — одна из усреднённых характеристик случайной величины.
 Дисперсия (химия) — образования из двух или более фаз (тел), которые совершенно или практически не смешиваются и не реагируют друг с другом химически.
 Дисперсия (биология) — термин, обозначающий разнообразие признаков в популяции.
 Дисперсия (материаловедение)
 Дисперсия второй вязкости